Эдуа́рд Кю́ннеке (; 27 января 1885, Эммерих-на-Рейне — 27 октября 1953, Берлин) — немецкий , , , автор популярных оперетт и опер, музыки к кинофильмам, учёный-гуманитарий.

Биография 
Родился в городе Эммерих. Учился музыке в Берлине у Макса Бруха. Затем работал хормейстером в различных музыкальных театрах Берлина. После успеха оперы «Robins Ende» (1909) Кюннеке становится известен и как композитор. Только в Германии эта опера ставилась в 38 театрах.

1921: первая оперетта. Уже в следующем году появляется лучшая из его оперетт, «Кузен ниоткуда» (Der Vetter aus Dingsda). Её изысканные красочные мелодии облетают всю Европу; они популярны в Германии до сих пор.

Кюннеке был женат на оперной певице Катарине Гарден (Katarina Garden), урождённой Катарине Крапоткин (Krapotkin). У них родилась дочь Эвелин (Evelyn Künneke, 1921—2001), ставшая популярной певицей, актрисой и танцовщицей.

1926: появляется ещё одна прославленная оперетта, «Леди Гамильтон».

Кюннеке сотрудничал с Максом Рейнхардтом (написал музыку к его постановке «Фауста» Гёте). В качестве дирижёра руководил исполнением опер и другой музыкальной классики. Сам Кюннеке своим главным делом жизни считал исследования в области гуманитарных наук. Университет в Марбурге присвоил ему почётную докторскую степень за перевод «Беовульфа».

1949—1965: компания Westdeutscher Rundfunk выпускает коллекцию альбомов (пластинок) с опереттами Кюннеке.

Творчество

Оперы 
 «Конец Робина» (Robins Ende), 1909
 «Червонный туз» (Coeur As), 1913
 «Надя» (Nadja), 1931
 «Вальтер фон дер Фогельвейде» (Walther von der Vogelweide), 1945

Оперетты и зингшпили 
 «Деревня без колоколов» (Das Dorf Ohne Glocke), 1919, зингшпиль
 «Когда проснётся любовь» (Wenn Liebe erwacht), 1920
 «Кузен ниоткуда» (Der Vetter aus Dingsda), 1921
 «Die Ehe im Kreise», 1921
 «Влюблённые» (Verliebte Leute), 1922
 «Леди Гамильтон» (Lady Hamilton), 1926
 «Тенор герцогини» (Der Tenor der Herzogin), 1930
 «Счастливого пути» (Glückliche Reise, 1932
 «Лизелотта» (Liselott), 1932
 «Die lockende Flamme», 1933
 «Великая грешница» (Die große Sünderin), 1935
 «Волшебница Лола» (Zauberin Lola), 1937, зингшпиль
 «Свадьба в Самарканде» (Hochzeit in Samarkand), 1938
 «Страна мечты» (Traumland), 1941
 «Свадьба с Эрикой» (Hochzeit mit Erika), 1949

Инструментальные произведения 
 «Озорные годы» (Flegeljahre), три пьесы для оркестра по одноимённому роману Жана Поля, соч. 9.
 «Танцевальная сюита» (Tänzerische Suite), кончерто гроссо в пяти частях для джазового ансамбля и большого оркестра, соч. 26 (1929).
 Концерт для фортепиано с оркестром № 1 ля-бемоль мажор, соч. 36 (опубликован в 1935 году в версии для двух фортепиано)

Фильмография 
 Список фильмов с музыкой Кюннеке

Записи 
 Записаны несколько оперетт Кюннеке. Также переизданы несколько немых фильмов с его музыкой.
 Концерт для фортепиано с оркестром:
 Tiny Wirtz, Rundfunkorchester des Südwestfunks, дирижёр Włodzimierz Kamirski (запись 1982). — Koch Schwann CD 3-1372-2 (1997).
 , Филармонический оркестр Северогерманского радио, дирижёр  (радиозапись).
 , Мюнхенский филармонический оркестр, дирижёр  (радиозапись).

Литература 
 Ярон Г. М. О любимом жанре. — : Искусство, 1960.
 Владимирская А. Звездные часы оперетты. — , 1975.

Примечания

Ссылки 
 Творчество Кюннеке

Кинокомпозиторы Германии
Похороненные на кладбище Хеерштрассе